Бранковац је топоним који може да се односи на:

 Бранковац - туристичко излетиште на Фрушкој гори, код Ирига у Србији;
 Бранковац (Травник) - насељено место у општини Травник, БиХ;
 Бранковац (Бања Лука) - село у саставу града Бања Лука;
 Бранковац (Мостар) - село у саставу града Мостара.
 Бранковац - неколико топонима у Србији, БиХ и Црној Гори.